

Turchia

 Başören – nel distretto di Ceyhan
 Başören – nel comune di Şuhut
 Başören – nel distretto di Beypazarı
 Başören – nel distretto di Kızılcahamam
 Başören – nel distretto di Bismil
 Başören – nel distretto di Pasinler
 Başören – nel distretto di Alpu
 Başören – nel distretto di Azdavay
 Başören – nel distretto di Kastamonu
 Başören – nel distretto di Kütahya
 Başören – nel distretto di Kuluncak
 Başören – nel distretto di Altınyayla
 Başören – nel distretto di Divriği
 Başören – nel distretto di Gürün
 Başören – nel distretto di Eyyübiye
 Başören – nel distretto di Karaköprü
 Başören – nel distretto di Ereğli